Renato Sérgio Fausto Jobim (31 de janeiro de 1931 — 26 de fevereiro de 2007) foi um crítico literário, jornalista e escritor brasileiro. Era membro da Associação Brasileira de Imprensa e do Pen Clube.

Biografia

Jobim foi filho do senador Danton Jobim.
Se formou em jornalismo pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil (1950) e é Pós-graduado em Jornalismo na Universidade de Columbia, em Nova Yorke (1951-52).

Era dedicado à família e apreciava a educação como principal qualidade.

Durante seus últimos anos de vida, morava em Vitória (Espírito Santo), com sua mulher Marúzia, sob os cuidados de sua filha Simone, até seu falecimento.

Trabalhos
Redator do "Diário Carioca".
Trabalhou como professor de Jornalismo na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (1969-72).
Foi Diretor-secretário da Loteria do Estado de Guanabara (1971-73).
Foi Diretor do Departamento de Seguro Social e Benefícios do Insituto de Previdência do Estado de Guanabara (1973-74).
Foi Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Guanabara (1974).

Tem as seguintes obras com sua autoria:
 Anotações de Leitura (1957)
 Crítica (1960)
 O Negro, o Índio e o Mestiço no Modernismo (1957)

Críticos literários do Brasil
Jornalistas do Rio de Janeiro